Odostomia beauforti är en snäckart som beskrevs av Arthur P. Jacot 1921. Odostomia beauforti ingår i släktet Odostomia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
beauforti